Вигилия:

 Вигилия — время ночного караула.
 Вигилия — в Католической Церкви — общественное богослужение установленного чинопоследования.